Lluci Apusti Ful·lo fou consol el 226 aC
 Lluci Apusti fou comandant de les forces romanes a Tàrent el 215 aC
 Lluci Apusti, militar romà
 Publi Apusti fou un ambaixador romà enviat al rei Ptolemeu VI Filomètor d'Egipte el 161 aC